Raça
Raça (categorização humana)
Raça (biologia)
Raça (fantasia)
Grupo Raça

Desambiguação